Christian Vander – musicista francese
 Christian Vander – calciatore tedesco
 François Vander Elst – calciatore belga
 Logan Vander Velden – cestista statunitense
 Musetta Vander – attrice sudafricana
 Pierre Léonard Vander Linden – entomologo belga
 Stephanie Vander Werf – modella panamense
 Vander – pseudonimo del calciatore Vander Iacovino
 Vander – pseudonimo del calciatore Vander Luiz Silva Souza